Hainchelin ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Hainchelin (1773–1842), preußischer Geheimer expedierender Sekretär
 Elisabeth Charlotte Amélie Hainchelin (1765–1815), deutsche Malerin
 Pierre Jérémie Hainchelin (1727–1787), preußischer Finanzbeamter